En park kan dække flere begreber.

 Rekreativt område i by eller fredet landområde: Se Park
 Areal til parkering af mobile enheder, eksempelvis trailerpark
 Omfanget af rullende enheder i transport, typisk vognpark, der ikke er det samme som en trailerpark

Se også 
 Parken, Danmarks Nationalstadion, ligger på Østerbro i København.
 Mungo Park, Skotsk opdagelsesrejsende 1771-1806
 Mungo Park, Teater i Allerød